JNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Junín (Argentina)
 JNI – Java Native Interface, un framework che consente a codice Java di accedere a codice scritto in un linguaggio nativo e viceversa.